Јабука је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 275 становника.

У селу се налази туристичко насеље „Бошко Буха“ које је добило име по партизану-детету и народном хероју Бошку Бухи (1926—1943), који је погинуо у овом месту. Ту се налази и Меморијални комплекс „Бошко Буха“.
Насеље је погодно за зимске спортове, превасходно за скијаше почетнике, јер поседује неколико ски-стаза и жичара. Поготово је погодно за боравак деце због специфичних ваздушних струјања.

Овде се налази Манастир Јабука.

Географија 
Јабука се налази на 15 -{km}- од Пријепоља, на путу ка Пљевљима, на самој граници Србије и Црне Горе.
Уз Бродарево је најважнији гранични прелаз ка Црној Гори.
Село се налази на истоименој планини, тј. таласастој висоравни, са просечном надморском висином око 1.300 метара и са густим четинарским шумама.

Демографија 
У насељу Јабука живи 416 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,6 година (43,5 код мушкараца и 43,7 код жена). У насељу има 183 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,74.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

У Јабуци су настањене следеће породице: Матовић, Деспотовић, Шљукић, Цвијовић, Петрић, Попадић, Рељић, Дакић, Ирић, Брашњевић, Остојић, Пјановић, Кијановић, Грујичић и друге.
На Јабуцу је живео и Раде Грујичић, који је умро у 108. години.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији